Brodna – wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Kaczory

2 cieki w Polsce:
 Brodna – struga, dopływ jeziora Gardno
 Brodna – struga, dopływ Pustynki

Zobacz też 
 Brodnia

Przypisy